Burghart ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Burghart, badischer Bildhauer im 19. Jahrhundert
 Christoph Gottehr Burghart (1683–1745), deutscher Mediziner und Lyriker 
 Georg Burghart (1865–1954), evangelischer Theologe, Generalsuperintendent, Oberdomprediger und Ephorus des Domkandidatenstifts Berlin
 Gottfried Heinrich Burghart (1705–1771), deutscher Mediziner
 Hans Burghart (1936–2020), deutscher Arzt, Begründer der Luftrettung
 Heinz Burghart (1925–2009), deutscher Journalist und Buchautor
 Hermann Burghart (1834–1901), tschechischer Bühnenbild- und Hoftheatermaler
 Nancy Burghart, US-amerikanische Radrennfahrerin
 Ralph Burghart (* 1966), österreichischer Eiskunstläufer
 Toni Burghart (1928–2008), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Burchard, Burchart, Burckardt, Burckhard, Burckhardt
 Burgard, Burghard, Burghardt, Burkard (Begriffsklärung), Burkart
 Burkat, Burkhard, Burkhardt, Burkhart